Ženská dvouhra Zavarovalnica Sava Portorož 2022 probíhala okolo poloviny září 2022. Do singlové soutěže portorožského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Italka Jasmine Paoliniová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Siniaková.

Vítězkou se stala nenasazená Češka Kateřina Siniaková, jež ve finále zdolala kazachstánkou turnajovou trojku a úřadující wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou po třísetové bitvě 6–7(4–7), 7–6(7–5) a 6–4. Deblová světová jednička si tak připsala první turnajové vítězství ve dvouhře od triumfu na båstadském Swedish Open 2017 a celkově třetí singlový titul v sedmém finále na okruhu WTA Tour. Bodový zisk ji na žebříčku poprvé od května 2022 vrátil do elitní světové padesátky. Utkání trvající 3 hodiny a 6 minut zaostalo jen o deset minut za nejdelším finále probíhajícího ročníku na Internationaux de Strasbourg.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Slovenia Open
WTA Tour 2022